Senit peut désigner :

 Senit, une chanteuse italienne
 SENIT, ou Système d'exploitation navale des informations tactiques, un Naval Tactical Data System développé en France. Il est utilisé dans les bateaux de Guerre (Ex: SENIT 8 sur le porte-avions Charles de Gaulle)